Ledizione 1935-36 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Hungária, che conquistò il suo 14º titolo.

Capocannoniere del torneo fu György Sárosi del Ferencváros con 36 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(*) 2 punti di penalizzazione

Verdetti 
 Hungária campione d'Ungheria 1935-36.
 Hungária FC, Újpesti FC, Ferencvárosi FC e Phöbus FC ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1936.
 Törekvés SE, Salgótarjáni BTC e Attila FC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
Campionato ungherese di calcio